LElba bianco spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 

 colore: paglierino chiaro
 odore: delicato tenue
 sapore: delicato etereo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 

Provincia, stagione, volume in ettolitri

 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano